Фінал Кубка європейських чемпіонів 1976 — фінальний матч розіграшу Кубка європейських чемпіонів сезону 1975—1976 років, у якому зустрілися французький «Сент-Етьєн» та німецька «Баварія». Матч відбувся 12 травня 1976 року на «Хемпден-Парк» у Глазго. Перемогу з рахунком 1:0 здобула «Баварія».

Шлях до фіналу

Деталі матчу

Посилання 
 Кубок європейських чемпіонів на europeancuphistory 
 Кубок європейських чемпіонів 1975-76 на RSSSF 
 Фінал Кубка європейських чемпіонів 1976 на transfermarkt 

1976
1976 у футболі
1976
Травень 1976